Фёдор Мещерский:
 Мещерский, Фёдор Васильевич (1698—1756) — князь, российский государственный деятель, генерал-лейтенант, сенатор и обер-комендант Петропавловской крепости.
 Мещерский, Фёдор Фёдорович — князь, воевода во 2-й половине XVI в., сын Ф. Б. Мещерского, брат Г. Ф. Мещерского.
 Мещерский, Фёдор Фёдорович Бородавкин — князь, деятель Смутного времени, окольничий, глава Большого прихода (1611—1612).